Piedimonte kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Piedimonte Etneo – en kommun i Sicilien, Catania, 
 Piedimonte (ort i Italien), Kampanien, Provincia di Caserta, 

Robotskapade Italienförgreningar